John Daly (bisschop), voormalig koloniaal bisschop in de 20ste eeuw
 J. Burrwood Daly (1872–1939), Democratisch politicus uit Pennsylvania in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
 John Charles Daly (1914–1991), Amerikaanse radio- en televisienieuwspresentator
 John Corry Wilson Daly (1796–1878), Canadees politicus, eerste burgemeester van Stratford
 John Daly (Oostenrijkse politicus) (1891–1942)
 John Daly (atleet) (1880–1969), Britse atleet die een zilveren Olympische medaille won
 John Daly (cinematograaf), cinematograaf voor de film Persuasion
 John Daly (Fenian) (1845-1916), leider van het Irish Republican Brotherhood
 John Daly (golfer) (1966-), golfer van de PGA Tour
 John Daly (Ierse politicus uit Cork), zat voor Cork in het Ierse parlement
 John Daly (journalist), Amerikaanse journalist
 John Daly (outlaw) (1839–1864), outlaw uit het Wilde Westen
 John Daly (skeletonracer) (1985), Amerikaans skeletonner
 John Daly (voetballer) (1876–?), speler van Australisch voetbal
 John Daly (filmproducent) (1937-2008), Britse filmproducent en regisseur van The Big Bang
 John Daly (televisiepresentator), Noord-Ierse talkshowpresentator
 John Donald Daly (ca. 1840–1923), Amerikaanse zakenman en landeigenaar naar wie Daly City is vernoemd
 John Lawrence Daly (1942–2004), tegenstander van de theorie van de Opwarming van de Aarde
 Jack Daly (Ierse politicus), Ierse politicus